Mahony kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael J. Mahony
 Stephen Mahony

Robotskapade auktorsförkortningar